Ельчин — фамилия:

 Ельчин, Антон Викторович (1989—2016) — американский киноактёр российского происхождения.
 Ельчин, Михей Лавреньевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 978; 26 ноября 1792.
 Ельчин, Евгений Аркадьевич (род. 1956) — американский автор и иллюстратор книг для детей советского происхождения.

См. также 
 Ельцин